Пеушешть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Пеушешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Пеушешть.
 Пеушешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Думешть.